Metilumbeliferon se može odnositi na:

 4-Metilumbeliferon (himekromon)
 7-O-Metilumbeliferon (hernijarin)